The Connection е седми студиен албум на американската алтърнатив метъл група Papa Roach. Продуциран е от вокалиста на Sixx:A.M. Джеймс Майкъл. На 19 ноември 2012 г. албумът е издаден и на плоча, което се случва за пръв път при групата. Някои песни са с рап метъл стила, използван в ранните албуми.

Състав 
 Джейкъби Шадикс – вокали
 Джери Хортън – китара, бек вокали
 Тобин Есперанс – бас, бек вокали
 Тони Палермо – барабани

Песни

Позиции в класациите

Албум

Бележки 

Албуми на Папа Роуч
Музикални албуми от 2012 година